William Forsythe ist der Name folgender Personen:

* William Forsythe (Tänzer) (* 1949), US-amerikanischer Tänzer und Choreograf
 William Forsythe (Schauspieler) (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler
 William Elmer Forsythe (1881–1969), US-amerikanischer Physiker und Optiker